Kater Murr ist:
 die Hauptfigur aus dem satirischen Roman Lebens-Ansichten des Katers Murr von E.T.A. Hoffmann
 eine Comicfigur aus den Büchern des Igels Mecki
 eine Comicfigur in den Kinderbüchern und der TV-Serie Kleine Prinzessin